Joaquim Lobo ist der Name folgender Personen:

* Joaquim Lobo (Badminton), Badmintonspieler aus Macau 
 Joaquim Lobo (Kanute) (* 1995), mosambikanischer Kanute 
 Joaquim José Lobo da Silveira, Geburtsname von Joaquim von Oriola (1772–1846), portugiesischer Diplomat